Rollstuhltennis-Quaddoppel der Sommer-Paralympics 2016.

Gespielt wurde im Olympischen Tenniszentrum in Rio de Janeiro vom 9. und 16. September 2016. Insgesamt nahmen 6 Paare, also 12 Spieler, an diesem Turnier teil.

Zum Teilnehmerfeld gehörten auch David Wagner und Nick Taylor, die alle drei bisherigen Paralympics-Konkurrenzen im Quaddoppel – 2004, 2008 und 2012 – gewannen. Bei diesen Spielen gewannen sie die Silbermedaille, nachdem sie im Finale Dylan Alcott und Heath Davidson in drei Sätzen unterlegen waren.

Setzliste

Ergebnisse

Zeichenerklärung

Hauptrunde

Weblinks 
 Turnierplan auf der ITF Homepage

Rollstuhltennis-Quaddoppel
2016
Tennisturnier in Rio de Janeiro
Tennisturnier 2016